El río Rupununi es un río ubicado en la región de Alto Takutu-Alto Esequibo en el suroeste de Guyana, en el territorio reclamado por Venezuela. Se origina en las montañas o sierra de Kanuku Venezuela ejerce la soberanía como parte del Territorio Esequibo. El río Rupununi fluye hacia el río Esequibo pero también hacia el río Amazonas. Durante la estación de lluvias se conecta con el río Takutu por las inundaciones del monte Pirara, que fluyen hacia los extensos pantanos del Parima o del lago Amaku.

El río Rupununi es un lugar de refugio para el caimán negro en peligro de extinción (Melanosuchus Niger).

Véase también
Rebelión de Rupununi

Río Rupununi